John Herbert – politico inglese e Lord Cancelliere d'Inghilterra (1550-1617)
John Herbert – attore, regista e produttore brasiliano di soap opera e telenovelas (1929-2011)
John Herbert – atleta, nato nel 1962, attivo negli anni ottanta e novanta nel salto triplo e nel bob a 4
John Herbert – personaggio de I Griffin